Nakwasin
 Nowy Nakwasin
 Stary Nakwasin
 Nakwasin Nowy (gromada)